Americano signifie «  » dans plusieurs langues dont l'espagnol, l'italien, le portugais et le roumain.

Culture et société

Alimentation 
 Un americano est un cocktail à base de Campari.
 On appelle parfois « americano » un café américain.

Cinéma et télévision 
 Americano est un film français réalisé par Mathieu Demy en 2011.
 Americano est un film américano-espagnol réalisé par Kevin Noland en 2005.

Musique 
 Americano est une chanson de l’album Born This Way de la chanteuse Lady Gaga (2011).
 We No Speak Americano est une chanson du duo australien Yolanda Be Cool en 2010, sample de Tu vuo' fa' l'americano de Renato Carosone en 1956.

Sports 
  est le nom de plusieurs clubs brésiliens de football.

Toponyme 
 Americano do Brasil est une municipalité de l'État de Goiás (Brésil).

Homonymie de titre